Clayton kan henvise til:

Steder

Canada 
 Clayton, Ontario
 Clayton No. 333, Saskatchewan

Australien 
 Clayton, Victoria
 Clayton Bay, en by i South Australia tidligere kendt som Clayton

Storbritannien 
 Clayton, Manchester
 Clayton, South Yorkshire
 Clayton, Staffordshire, i Newcastle-under-Lyme
 Clayton, West Sussex
 Clayton, West Yorkshire
 Clayton-le-Dale, Lancashire
 Clayton-le-Moors, Lancashire
 Clayton-le-Woods, Lancashire

USA

Lokaliteter 
 Clayton, Alabama
 Clayton, Californien, in Contra Costa County
 Clayton, Los Angeles County, Californien
 Clayton, Placer County, Californien
 Clayton, Delaware
 Clayton, Georgia
 Clayton, Idaho
 Clayton, Illinois
 Clayton, Indiana
 Clayton, Iowa
 Clayton, Kansas
 Clayton, Louisiana
 Clayton, Maryland
 Clayton, Massachusetts
 Clayton, Michigan, village in Lenawee County
 Clayton Township, Arenac County, Michigan
 Clayton Township, Genesee County, Michigan
 Clayton, Minnesota, in Faribault County
 Clayton Township, Mower County, Minnesota
 Clayton, Mississippi
 Clayton, Missouri
 Clayton, New Jersey
 Clayton, New Mexico
 Clayton (town), New York
 Clayton (village), New York
 Clayton, North Carolina
 Clayton, Ohio
 Clayton, Oklahoma
 Clayton, Pennsylvania
 Clayton, South Dakota
 Clayton, Texas
 Clayton, Washington
 Clayton, West Virginia
 Clayton, Wisconsin (flertydig), flere lokationer

Counties 
 Clayton County, Georgia
 Clayton County, Iowa
 Clay County, Iowa
 Clay County, Arkansas, tidligere "Clayton County"

Andet 
 Clayton (Tarzan) – fiktiv karakter fra The Walt Disney Companys film Tarzan
 Clayton (One Tree Hill) – fiktiv karakter i One Tree Hill spilllet af Robert Buckley